RCW peut signifier :
 le catalogue RCW est un catalogue astronomique de sources d'émission H-α nommé d'après ses auteurs A. W. Rodgers, C. T. Campbell et J. B. Whiteoak.

 RCW est une nouvelle d'Ayerdhal dédiée à Roland C. Wagner.